Брэнсон Деку (; 20 октября 1892, Филадельфия — 12 декабря 1941, Ист-Ориндж, Нью-Джерси) — американский фотограф и путешественник.

Биография 
Брэнсон родился в Филадельфии, штат Пенсильвания 20 октября 1892 года.
После переезда в Нью-Джерси он поступил в академию Блэр в .
Окончив академию в 1910 году, Брэнсон продолжил учёбу в  в Хобокене.
Именно здесь он всерьёз заинтересовался фотографией и, проучившись лишь год, ушёл из института ради путешествий по миру.

В 1915 году Деку посетил экспозицию Всемирной выставки в Сан-Франциско, где сделал серию удачных вечерних фотографий.
Американский фото-концерн «» предложил их опубликовать. Успех его фотографий воодушевил Деку. С тех пор он начинает путешествовать с фотоаппаратом. Затем начинает проводить лекции о своих путешествиях, используя проектор и одновременно до 150 стеклянных фотопластин (слайдов), раскрашенных американскими художниками вручную, синхронизировав изображения с музыкальными композициями. Деку объехал со своим музыкальным фотошоу практически все США.
Свои выступления он называл «Dream Pictures» и представлял их как «увлекательный новый вид развлечения», и судя по отзывам зрителей, они были чрезвычайно успешны.

Он побывал со съёмками в Италии, Франции, Ирландии, Кубе, северной Африке и др. регионах.

В 1930 году фотограф посетил СССР и сделал несколько интересных фотосерий Москвы, Ленинграда и Ленинградской области. В 1932 году снова посетил Ленинград и Москву, в Москве подвергся ненадолго аресту за подозрительные съёмки в центре города. И наконец в 1933 году приехал снимать юг страны — Крым, Одессу. Эти диапозитивы 3x4 дюйма также были раскрашены. Несколько диапозитивов являлись пересъёмкой старых фотографий России начала XX века.
На одной из фотографий Москвы запечатлён сам Брэнсон, снимающий москвичей.

В марте 1932 года Деку вторично женился на Элси Вере Стэнли, вместе с которой он путешествовал и проводил фотолекции. Во время длительных выступлений, рассчитанных на несколько дней, Элси через день подменяла Брэнсона.

Брэнсон Деку скончался от сердечного приступа 12 декабря 1941 года в доме своей матери в Нью-Джерси. После его смерти Элси ещё в течение нескольких лет продолжала читать лекции, иллюстрируя их слайдами Брэнсона. Позже фотограф Энсел Адамс, друг Элси, посоветовал ей передать слайды мужа Калифорнийскому университету для их размещения в новом кампусе в Санта-Круз. Жена Брэнсона умерла в 1997 году в возрасте 96 лет.

В августе 1971 года университетская библиотека получила коллекцию Брэнсона, состоящую из около 10 тыс. снимков 3,25 на 4 дюйма, негативов, 48 альбомов с фотографиями, дневников, коробок для хранения слайдов и двух проекторов.

Галерея слайдов из СССР

Примечания

Ссылки 

 Оцифрованные слайды из коллекции Брэнсона на сайте Калифорнийского университета в Санта-Крузе
 Архив Брэнсона Деку: Россия 1920—1930 гг. Виртуальный Фотожурнал

Умершие от инфаркта миокарда